Павсаній () — чоловіче ім'я грецького походження

В історії:
 Павсаній — спартанський полководець епохи Греко-перських воєн.
 Павсаній — цар Македонії, що правив на початку IV століття до н. е.
 Павсаній — цар стародавньої Спарти, що правив наприкінці V — поч. IV століття до н. е.
 Павсаній — грецький географ та письменник, який жив у II столітті
 Павсаній — охоронець та коханець, який убив македонського царя Філіппа II